Паньшино — название нескольких населённых пунктов в России:

 Паньшино — хутор в Городищенском районе Волгоградской области.
 Паньшино — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Паньшино — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Паньшино — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Паньшино — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Паньшино — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Паньшино — посёлок в Большечерниговском районе Самарской области.
 Паньшино — село в Радищевском районе Ульяновской области.
 Паньшино — до 1998 г. название деревни Сабурово в Афанасьевском районе Кировской области.